«Ангриньо́н» (, ) — станция Монреальского метрополитена, конечная на . Следует за станцией «Монк». Обслуживается . Расположена в  . Открыта 3 сентября 1978 года. Рядом со станцией находится автовокзал с маршрутами на юго-запад Монреаля, Дорваль и юго-запад Квебека.

История 
«Ангриньон» — станция мелкого заложения. Построена по проекту Жана-Луи Болье, который получил за него награду — Архитектурный орден Квебека. Станция оборудована информационными экранами «MétroVision», на которых отображаются новости, рекламные ролики и время до прибытия следующего поезда.

Названа в честь  (1875—1948) — члена муниципального совета микрорайона  и . Он наблюдал за развитием территории , который с 1927 года также носит его имя.

Рядом 
Рядом со станцией, кроме парка Ангриньон с зоопарком, располагаются торговый центр «» с ресторанным двориком, Коллеж общего и профессионального образования , , .

Автовокзал 

У станции находится большой автовокзал, который входит в транспортную систему метрополитена. «Ангриньон» — конечная автобусная остановка. Компания  обслуживает маршруты на ;  обслуживает маршруты на острове Монреаль. Здесь же находится перехватывающая парковка.

 Маршруты STM: (регулярные) 36 «Монк», 37 «Жоликёр», 78 «Лорендо», 106 «Ньюмэн», 109 «Бульвар Шевченко», 110 «Сентраль», 113 «Лапьер», 195 «Шербрук / Нотр-Дам»; (экспрессы) 406 «Экспресс Ньюмэн», 495 «Экспресс Лашин / Ла-Саль»; (ночные) 350 «Верден / Ла-Саль».

 Маршруты EXO: (регулярные) 111 «—Монреаль», 200 «Ангриньон — Колледж Андрэ-Лорендо — Автопарк Жорж-Ганье», или «Экспресс Ла-Саль», 1 «Валлифилд—Монреаль», 31, 32 «Шатоге—Монреаль», 98 «—Монреаль» (с понедельника по пятницу); (дополнительно в часы пик) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 «Шатоге—Монреаль».

Фотогалерея

Ссылки 
 
 
Монреальский метрополитен